Pojem Kohoutov je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno sídla:
 Kohoutov (Bezdružice) – část města Bezdružice v okrese Tachov
 Kohoutov (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Kohoutov (Ždírec nad Doubravou) – část města Ždírec nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod

případně se může jednat o vrchol a okolní chráněná území:
 Kohoutov (Křivoklátská vrchovina) (595,7 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině (Křivoklátská vrchovina), východně od Lhotky v okrese Rokycany
 Národní přírodní rezervace Kohoutov – chráněné území na severních svazích vrchu Kohoutov:
 Kohoutov (přírodní park) – okolní přírodní park

Související články 
 Kohoutovice
 Kohout

Externí odkazy